Francisco Xavier Calmon Cabral da Silva, terceiro barão de Itapajipe (? — ?) foi um nobre brasileiro, agraciado barão em 21 de agosto de 1877.

Filho do segundo barão de Itapajipe e neto da condessa de Itapajipe, faleceu solteiro.

Ligações externas 
Página de A Nobreza Brasileira de A a Z

Família Calmon
Barões de Itapajipe